Halltown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Halltown (Alabama)
 Halltown (Mississippi)
 Halltown (Missouri)
 Halltown (New Jersey)
 Halltown (Tennessee)
 Halltown (West Virginia)